Sezóna 2002/2003 byla 12. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Lokomotiv Jaroslavl.

Konečná tabulka základní části

Play off

Čtvrtfinále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Salavat Julajev Ufa 3-0 (2:1, 3:2 SN, 2:1)
 Avangard Omsk - HC Dynamo Moskva 3-2 (2:3, 2:3 P, 3:2, 3:1, 2:1)
 Severstal Čerepovec - Metallurg Magnitogorsk 3-0 (3:0, 4:1, 4:2)
 Ak Bars Kazaň - Lada Togliatti 2-3 (4:3 SN, 2:1 P, 1:3, 0:3, 3:4 P)

Semifinále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Lada Togliatti 3-0 (3:2, 4:0, 2:1)
 Avangard Omsk - Severstal Čerepovec 2-3 (4:3, 2:3d, 3:1, 0:2, 2:3)

O 3. místo 
 Avangard Omsk - Lada Togliatti 0-2 (1:4, 1:4)

Finále 
 Lokomotiv Jaroslavl - Severstal Čerepovec 3-1 (3:1, 4:1, 2:4, 4:0)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2002
Lední hokej v roce 2003